Number 1's (Destiny's Child), een album van Destiny's Child
 Number 1's (album van Mariah Carey), een album van Mariah Carey
 Number 1's (dvd van Mariah Carey), een dvd van Mariah Carey
 Number Ones (Janet Jackson), een album van Janet Jackson
 Number Ones (Michael Jackson), een album van Michael Jackson
 Number Ones (Bee Gees), een album van de Bee Gees
 Number Ones (ABBA), een album van ABBA
 Number Ones (televisieprogramma), een Brits televisieprogramma uit 2001